Lay Low, wł. Lovísa Elísabet Sigrúnardóttir (ur. 1982) – islandzka piosenkarka
 Lay Low – singel Snoop Dogga
 Lay Low – singel Josha Turnera
 Lay Low – singel Roksany Węgiel